Tarancón kan syfta på:

Spanien 

 Tarancón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Tarancón, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca,